Петро́в, Евге́ний Никола́евич:
 Петров, Евгений Николаевич (род. 1956) — российский тубист и музыкальный педагог, заслуженный артист России.
 Петров, Евгений Николаевич (род. 1975) — российский серийный убийца.
 Петров, Евгений Николаевич (род. 1990) — российский следж-хоккеист, нападающий.